Trať 083 může být označení pro železniční tratě:
 Trať Rumburk – Dolní Poustevna (do 4. července 2014)
 Trať Rumburk – Dolní Poustevna – Bad Schandau (od 5. července 2014 do 13. prosince 2014), spojení 
tratě Rumburk – Dolní Poustevna – Sebnitz a
 úseku Sebnitz – Bad Schandau tratě Budyšín – Bad Schandau
 Trať Rumburk – Dolní Poustevna – Bad Schandau – Děčín (od 14. prosince 2014), spojení 
tratě Rumburk – Dolní Poustevna – Sebnitz, 
 úseku Sebnitz – Bad Schandau tratě Budyšín – Bad Schandau a
 úseku Bad Schandau – Děčín hl.n. tratě Děčín – Dresden-Neustadt (dříve označen jako trať č. 098)

083